Los Viajeros es una película producida por Lionsgate y estrenada por Disney XD el 25 de abril de 2011 y, el 30 de noviembre, en Latinoamérica y España. Luke Benward y Kelly Wallden son los protagonistas y siendo dirigida por Paul Hoen. La secuela se confirmó en Marzo de 2013 y  se estrenó en ese mismo año bajo la producción de Paramount Pictures.

Sinopsis
es una historia genial y todos podemos verla

Principal
• Luke Benward - Jake

• Kelly Wallden - Lindsay

• Adam Chambers - David

Secundarios
• Sandy Jobin-Bevans - Arnold (Agente de Policía)

• Hal Sparks - Reynolds (Agente de Policía)

• Cooper Barnes - Ronald (Ladrón Principal)

• Gleen Ennis - Lucas (Gerente de Hotel)

• Jocelyne Loewen - Sra. Martín

Música 
• Everyday Hero - Luke Benward

• Hurry Up and Save Me - Tiffany Giardina

• Come Back - Vanessa Hudgens

• Stranger - Luke Benward

• Brend New Day - Kelly Wallden

Recepción 
El día del estreno, 25 de abril de 2011, la película atrajo un total de 2.15 millones de espectadores en rating por lo que fue la audiencia más alta que tuvo Disney XD en esa semana. Esta es la primera película de Disney XD que logró atraer más de tres millones de espectadores y la cuarta más vista del canal en general. Una semana después, la película fue repetida durante la programación vespertina y atrajo 0.97 millones de espectadores, por lo que fue el octavo rating más alto de ese día.

Referencias

<ref>Cable Rating NBA Soars 25 de abril 2011  Official Rating Of USA "Viajeros" , Consulta del 26 de agosto de 2016